Welsch (en polonais : Welsz ; en russe : Вельш ; en yiddish : וועלש) est un mot germanique dérivé de Walh pour désigner les peuples parlant une langue non germanique (celtique ou romane).

En yiddish, le mot s'applique aux juifs venant d'Italie (mais aussi de France) : au Moyen-Âge, le mot est principalement utilisé dans les littératures allemande et juive pour signifier "Italien".

Le terme welsch ou welche désigne également le dialecte lorrain roman qui est parlé dans le pays welche d'Alsace, ainsi que ses locuteurs. En Suisse, Welsch est le surnom familier donné par les Suisses alémaniques aux Suisses romands.

Welsch est également un nom de lieu et un patronyme, autant germanique que juif (répertorié comme tel depuis 1387 et désignant le plus souvent des Lévites). 

Dans le ghetto de Francfort (Judengasse), les membres de la famille Welsch résidaient aux  dans les maisons du Lys blanc, de la Clé et du Coq d'or. En Alsace, ils étaient notamment présents à Schirrhoffen, où la population juive était majoritaire au . 

En France, depuis le , ce patronyme est majoritairement porté en Moselle et en second lieu dans le Bas-Rhin.

Patronyme
 Avraham Welsch et Meshullam Welsch (rabbins), fils d'Isaiah ben Avraham HaLevi Horowitz (HaSHeLaH HaKadosh), rabbin talmudiste et kabbaliste
 Andreas Welsch, coureur cycliste allemand
 Carl Welsch, peintre paysagiste allemand, professeur de John Singer Sargent
 Chauncey Welsch,  (tromboniste)
 Elieser Jakobsohn Welsch, habitant du ghetto de Prague auquel Carl Erras a consacré un ouvrage  
Étienne Welsch, maire d'Offemont (1947-1955)
 Heinrich Welsch, ministre-président du Land de Sarre (1955-1956)
 Howard Welsch, producteur américain
 Jiri Welsch (1980-), basketteur tchèque
 Jules Welsch (1858-1929), géologue français, stratigraphe, paléontologue, rédacteur de la revue La Nature
 Marie Louise Welsch dite la « belle Lison », maîtresse de Charles Benjamin Ullmo
 Martha Welsch (1761-), mère du rabbin Isaac Bernays (1792-1849), lui-même grand-père paternel de l'épouse de Sigmund Freud
 Maximilian von Welsch (1671-1745), architecte militaire allemand
Valise de Welsch, collection d'instruments de mesure et de construction géométrique exposée au musée du Land de Rhénanie-Palatinat à Mayence
 Moïse Welsch, éditeur (Francfort - 1704)
 Paul Welsch (1889-1954), peintre français figuratif
Samuel Welsch (1893 - 1977), rabbin alsacien
Samuel Welsch (1835 - 1901), hazzan né à Prague qui émigre aux États-Unis, auteur de Der Herr ist König, de Drei Synagogale Gesänge et de Zimrat Yah (avec Alois Kaiser et Moritz Goldstein)
 Wolfgang Welsch, célèbre politologue et détenu de la Prison de Brandenbourg en Allemagne
 Wolfgang Welsch (philosophe), philosophe allemand.
 Yad Vashem : le mémorial des victimes de la Shoah dénombre une quarantaine de personnes portant ce patronyme, assassinés dans les camps d'extermination nazis, dont Florence et Isaac Welsch et leur fille Adrienne (originaires d'Alsace)

Toponyme
 Welsch-Morschwiller, nom germanique donné au village de Morvillars au 
 Welsch-Terrasse, parc de la ville de Neustadt an der Weinstraße en Allemagne

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain